Horsten (Friedeburg), een dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Horsten (Stadskanaal), een buurtschap in de gemeente Stadskanaal
Hörsten, gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Landgoed De Horsten, met de woning van Willem-Alexander en zijn gezin

Zie ook 
Horst, doorverwijspagina